Vârtop ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vârtop (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj

 Vârtop (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Vârtop (Constanța), Dorf im Kreis Constanța